Вармонзе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на схід від Парижа, 90 км на південь від Меца, 21 км на північний захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вармонзе на сайті французького Національного інституту географії
 Вармонзе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вармонзе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вармонзе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вармонзе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези